Untitled bezeichnet

 ein Doppelalbum der Byrds, siehe (Untitled)
 einen Manga von Kyōko Okazaki, siehe Untitled (Manga)
 das achte Studioalbum der Metal-Band Korn, siehe Unbetiteltes Korn-Album
 das neunte Studioalbum des Rappers Nas, siehe Unbetiteltes Nas-Album
 Untitled (Ophelia), eine Fotografie von Gregory Crewdson
 Untitled (Worth Every Penny), ein Bild der Konzeptkünstlerin Barbara Kruger
 Untitled (2017), Dokumentarfilm von Michael Glawogger und Monika Willi (2017)
 Unbenanntes Album, welches von Led Zeppelin als viertes Studioalbum veröffentlicht wurde (oft Led Zeppelin IV genannt)